SSU-kongressen 2015 var SSU:s 38:e och hölls mellan den 7 och 10 augusti i kongresscentret Aros Congress Center i Västerås. På kongressen valdes bland annat Philip Botström om som förbundsordförande för SSU.

Politiska principprogrammet
På kongressen behandlades ett nytt politiskt principprogram, kallat "Jämlikhetprogrammet". Förbundsstyrelsen hade kommit med ett förslag innan kongressen som hade skickades ut till alla ombud. Den första dagen präglades till stor del av utskottsarbete där ombuden försökte komma överens någorlunda inför debatten i plenum. 

De stora besluten på SSU-kongressen:

Att en arvs- och gåvoskatt skall införas

Att fastighetsskatt skall införas

Nej till TTIP

Ökad progressivitet i skattesystemet

Ordförande- och ledningsval
Denna gång fanns det bara en ordförandekandidat, Philip Botström och han valdes till SSU-ordförande.  

Andrea Törnestam valdes enhälligt till förbundssekreterare. 

På kongressen valdes även en ny förbundsstyrelse, som till följd av att flera ledamöter inte ställt upp för omval, innehöll några nya namn. Den nya styrelsen blev:

Jonas Bergström (omval), Södra Älvsborg
Shaniaz Hama Ali (omval), Bohuslän
Mattias Kristenson (omval), Uppland
Niklas Säwen (omval), Västernorrland
Ola Palmgren (nyval), Kronoberg
Paulina Granberg (nyval), Västerbotten
Disa Chrapkowska (nyval), Örebro
Klara Holmberg (nyval), Skåne
Linus Glanzelius (nyval), Göteborg
Lisa Enquist (nyval), Östergötland
Bim Eriksson, (nyval), Stockholms län
Rahima Ortac, (nyval), Uppland

Gäster under kongressen
SSU-kongressen gästades av ett flertal kända socialdemokrater. Några av dem var: 

Stefan Löfven
Carin Jämtin
Magdalena Andersson
Peter Hultqvist
Karl-Petter Thorwaldsson
Gabriel Wikström
Ingvar Carlsson

Kongressfesten
Kongressfesten genomfördes söndagen den 8 augusti.

Referenser

Noter 

Politik i Sverige 2015
Västerås historia
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti